Ла́тгалес Га́йсма ( — Свет Латгалии) — региональная партия, базировавшаяся в Латгалии с центром городе Даугавпилс, в настоящее время не существует.

Создание партии 
Партия была задумана Рихардом Эйгимом, для участия в выборах в Даугавпилсскую городскую думу и Сейм Латвии.

Съезды партии 
Состоялось 5 съездов партии, все проходили в Даугавпилсе во Дворце культуры:
 № 1
 № 2
 № 3 ноябрь 2003 года
 № 4 январь 2005 года 
 № 5 декабрь 2006 года

Отделения 
На 2002 год были отделения

Численность 
В 2002 году: начало года - 250 чел., июнь - 735 чел.
В 2005 году: январь - 1450 чел.
В 2006 году: декабрь - 1100 чел.

Выборы 
Участие в выборах Даугавпилсской городской думы в 2001, 2005 годах.
 2001 7 мест партии
 2005 5 мест партии Скандал с неоплаченными ЛГ предвыборными материалами
В выборах 8 Сейма в 2002 году В выборах девятого Сейма в 2006 году партия шла под флагом социал-демократов
В выборах в Европарламент в 2004 году

Ликвидация 
Партия закрыта по личному заявлению лидера партии Рихарда Эйгима 8 февраля 2007 года.

Примечания 

Латгалия
Политические партии Латвии
Исчезнувшие организации Даугавпилса